Dafla (ètnia), poble que viu a Assam i Arunachal Pradesh a les muntanyes Dafla
 Muntanyes Dafla, muntanyes de l'Índia